Великая жупа Крбава-Псат (; до 5 июля 1944 года Крбава и Псат, ) — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватии, существовала в период с 16 июня 1941 по 8 мая 1945 года на территории современных Хорватии и Боснии и Герцеговины. Административный центр — Бихач.

Гражданской администрацией административно-территориальной единицы руководил великий жупан, назначавшийся поглавником Хорватии Анте Павеличем.

Великая жупа Лашва-Плива имела деление на «котарские области» (), названные по их административными центрами:

 Бихач
 Босанска-Крупа
 Босански-Петровац
 Босанско-Грахово (до 1 января 1942 года, затем в составе )
 
  (до 1 января 1942 года, затем в составе )
 Нови-Град (с 5 июля 1944 года, ранее в составе великой жупы Гора)
 Двор (с 5 июля 1944 года, ранее в составе великой жупы Гора)
 Велика-Кладуша
  (в статусе «котарской ипоставы», )
 Кореница (до 20 декабря 1941 года, затем в составе великой жупы Лика и Гацко)

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Бихач.

В период с 23 июля по 23 сентября 1944 года по причине ведения активных военных действий и присутствия враждебных вооружённых сил на территории региона административный центр великой жупы был перенесён из Бихача в Баня-Луку.

13 декабря 1944 года в великой жупе было объявлено чрезвычайное положение, поэтому гражданскую администрацию заменила военная. Вопросы гражданского управления перешли к командующему войсками на реке . 27 марта 1945, несмотря на введение чрезвычайного положения, для решения вопросов гражданского управления был назначен специальный представитель гражданской администрации, подчинённый командующему войсками региона.

Примечания 

История Боснии и Герцеговины
Хорватия во время Второй мировой войны
Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1945 году
Бихач
Баня-Лука